Say Somethin'  – singolo di Mariah Carey del 2006
 Say Something  – album dei Via Audio del 2007
 Say Something  – singolo di Timbaland del 2009
 Say Something  – singolo degli A Great Big World del 2013
 Say Something  – cortometraggio diretto da John Bianco del 2016
 Say Something  – singolo di Justin Timberlake del 2018
 Say Something  – singolo di Kylie Minogue del 2020